Gorini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Gorini (1824–1865), italienischer Offizier
 Constantino Gorini (1865–1950), italienischer Agrarwissenschaftler
 Giovanni Gorini (* 1941), italienischer Numismatiker
 Walter Gorini (* 1944), italienischer Bahnradsportler